Юй Ханьчао (; 25 февраля, 1987, Далянь, Ляонин) — китайский футболист, полузащитник клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

Карьера

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру Юй Ханьчао начинал в сезоне 2005 года в команде «Ляонин», а уже 22 мая 2005 года дебютировал в основе против команды «Интер Шанхай», матч закончился со счётом 0-0. К концу сезона он сыграл 13 матчей и забил дебютный гол 5 ноября 2005 года в игре против «Шаньдун Лунэн». Однако, этот мяч не помог команде и она проиграла со счётом 4-1. В следующем сезоне Юй также сыграл в 13 матчах, однако не был основным игроком на своей позиции, вплоть до сезона 2008 года, когда стал выходить в основе.

Несмотря на то, что Юй стал игроком основного состава, команда выступала неудачно и по итогам сезона 2008 года потеряла место в Суперлиге. Юй Ханьчао остался в коллективе и помог уже в следующем сезоне вернуться в высший дивизион.

Перед началом сезона 2013 года в Суперлиге перешёл в команду «Далянь Аэрбин».

Международная карьера 
Несмотря на то, что игрок выступал за клуб второго дивизиона, главный тренер сборной Гао Хунбо вызвал игрока в первую сборную Китая. Игрок попал в команду в рамках программы «омоложения» основного состава, которую начал Гао Хунбо и дебютировал 29 мая 2009 года в матче против сборной Германии. В игре, которая окончилась со счётом 1-1, Юй Ханьчао вышел на замену вместо Цзян Нина и сыграл на позиции левого вингера. Его игра заслужила одобрение тренера и 1 июня 2009 года игрок вновь попал в состав на товарищеский матч против команды Ирана, в котором он сыграл на позиции правого вингера, а сборная одержала победу со счётом 1-0.

Статистика

Клубная 
Последнее обновление: 16 октября 2012

Международная 
Последнее обновление: 16 октября 2012

Достижения 
  Ляонин Хувин
 Чемпион Первой лиги : 2009
  Гуанчжоу Эвергранд
 Чемпион Суперлиги : 2014,2015
 Чемпион Лиги чемпионов АФК : 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль и карьера игрока на сайте sohu.com 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Далянь Ифан»